Bezirkskrankenhaus steht für:

 Bezirkskrankenhaus (Österreich)
 Bezirkskrankenhaus (Deutschland)